Архиепископ Дамиан (, в миру Димитер Коконеши, ; 26 октября 1886, деревня Ленге, вилайет Манастир, Османская империя (ныне Албания) — 8 октября 1973, Поградец) — епископ Албанской православной церкви и её предстоятель с титулом «Архиепископ Тиранский и всей Албании» (1966—1973).

Биография 
Родился в 1886 году в деревне Ланга близ Поградца (историческая область Мокра), в Османской империи. Происходил из семьи с валашскими корнями.

В 1896 году окончил нормальную школу в городе Манастир (ныне Битола), а в 1925 году — духовную семинарию в Янине.

27 ноября 1918 года албанские православные священники-эмигранты подписали петицию на имя президента США Вудро Вильсона с просьбой поддержать автокефалию Албанской церкви, обосновывая свои требования тем, что Албания стала независимой страной. Петицию подписали священники Феофан Ноли, Дамиан Коконеши, Наум Цере, Василий Марко Кондили, Пандо Синица и Вангел Чамче. Ходатайство было поддержано 30 июля 1919 года в Бостоне на Церковной Ассамблее Албании («Kuvendi Kishëtar»). В итоге 12 сентябрь 1922 года в Берате была провозглашена автокефалия Албанской церкви.

Димитрий Коконеши был хорошо известным человеком в родном регионе. 10 февраля 1942 года он возглавил делегацию лидеров Мокера на встрече с представителями национально-освободительного движения. Итогом встречи было образование партизанского батальона в регионе, и Димитрий Коконеши присоединился к движению.

В январе 1948 года, в сане протоиерея, посетил Москву в составе албанской церковной делегации.

14 сентября 1952 года в Тиранском кафедральном соборе хиротонисан во епископа Гирокастринского с наречением имени Дамиан.

В 1958 году с делегацией Албанской Церкви вновь посетил СССР.

7 марта 1966 года, через три дня после кончины архиепископа Паисия (Водицы) Священный Синод Албанской православной церкви избрал епископа Дамиана Архиепископом всей Албании.

Данное избрание должно было быть утверждено властями. 8 марта председатель Комитета по делам культов Решат Герменьи после консультации с первым секретарём совета министров Спиро Рушеном, заключил, что Дамиан Коконеши был среди членов Синода наиболее подходящей для властей кандидатурой на место предстоятеля Албанской православной церкви. 9 марта, после одобрения Мехмета Шеху, Коконеши был окончательно утверждён в новой должности.

6 февраля 1967 года призывом Энвера Ходжи к упразднению «всех религиозных обычаев и учреждений» началась кампания по уничтожению религии в Албании. 4 апреля того же года появился обращённый к народу документ «Против мифов и религиозных предубеждений», в котором официально объявлялось о запрещении религии, уничтожении религиозных центров. В том же году Архиепископ Дамиан был арестован.

Скончался 8 октября 1973 года, находясь под домашним арестом в своём доме в Подградце. Православному миру о его смерти стало известно лишь в мае 1974 года.

Примечания

Литература 
 
 

Предстоятели Албанской православной церкви